L'Acreditació de recerca avançada és una certificació que emet l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a reconèixer l'assoliment d'un nivell d'excel·lència en recerca a Catalunya que permeti al qui l'obté d'accedir a processos selectius per a places de la categoria de professor catedràtic contractat laboral en la seva àrea de coneixement en universitats catalanes. És el nivell d'acreditació més alt, immediatament superior a l'Acreditació de recerca.

Per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, la comissió per a l'acreditació de la recerca avançada avalua l'activitat d'investigació duta a terme fins a l'actualitat i l'activitat en formació, desenvolupament, gestió i administració de la recerca i altres mèrits en general. Es té en compte la temporalitat de la tasca científica desenvolupada i, en especial, la trajectòria dels darrers deu anys. Els apartats bàsics d'avaluació i els criteris per a cadascun d'ells són la trajectòria científica, les publicacions en revistes indexades internacionals i llibres si s'escau, la transferència dels resultats de recerca alhora que la direcció i participació en projectes d'investigació en convocatòries competitives, tant de les administracions públiques (europees, estatals, autonòmiques) com del sector privat (fundacions, empreses, etc.). Es valoren els resultats i l'impacte en l'àmbit corresponent. Es valora particularment, i d'acord amb l'àmbit d'especialització, el nombre i la rellevància dels projectes en els quals el sol·licitant hagi participat. En aquest sentit, es requereix haver participat almenys en un projecte de recerca competitiu i haver dirigit dues tesis doctorals. També es valora el grau de lideratge i la iniciativa a l'hora de generar nous projectes.

Vegeu també 
 http://www.aqu.cat/professorat/catedratic/index.html

Educació superior